Vidriera hace referencia a varios artículos:

Cristal
 Vidriera o vitral (llamada también vidriería en algunos países), es una estructura de cristales, normalmente de colores, que sirve para decoración y va colocada en una ventana o una puerta cerrándola .
 Vidriera comercial o escaparate (llamada también aparador en algunos países); vitrina donde se exponen al público las mercancías.

Nombre común de plantas
 Clematis cirrhosa
 Clematis flammula
 '''''Clematis vitalba

Enlaces externos